HR 3384 (11 G. Компаса; 11 G. Pyxidis, сокращ. 11 G. Pyx) — звезда в  созвездии южного полушария неба Компас. Звезда имеет видимую звёздную величину +6,38m  и, согласно шкале Бортля, звезда видна невооружённым глазом деревенско-пригородном небе (). 

Из измерений параллакса, полученных во время миссии Gaia известно, что звезда удалена примерно на  () от Земли. Звезда наблюдается южнее 59° с.ш., то есть видна южнее  Шотландии, о. Хийумаа, Рыбинского водохранилища, Аляски, пров. Квебек. Лучшее время наблюдения — январь. 

Звезда HR 3384 движется довольно быстро относительно Солнца: её радиальная гелиоцентрическая скорость равна , что почти в 2 раза больше скорости местных звёзд Галактического диска, а также это значит, что звезда удаляется от Солнца. Звезда  приближалась к Солнцу на расстояние   назад, когда она увеличивала свою яркость на 0,03m до величины 6,35m. По небосводу звезда движется на северо-запад, проходя по небесной сфере со 1,35 угловых секунд в год. 

Средняя пространственная скорость HR 3384 имеет компоненты (U, V, W)=(-75.2, 6.4, -24.6), что означает U= (движется от галактического центра), V= (движется по направлению галактического вращения) и W= (движется в направлении южного галактического полюса).

Имя звезды 
HR 3384 является обозначением Каталога ярких звёзд. У звезды также есть обозначение 11 G. Компаса (латинизированный вариант ) являющееся обозначением Гулда.

Свойства HR 3384 
HR 3384 — судя по её спектральному классу  звезда является карликом спектрального класса G, что указывает на то, что водород в ядре звезды ещё является ядерным «топливом», то есть звезда, пока ещё, находится на главной последовательности. Звезда, судя по её массе, которая равна солнечной: , родилась как карлик спектрального класса K2. В то время её эффективная температура была около , а радиус . Сейчас звезда излучает энергию со своей внешней атмосферы при эффективной температуре около , что придаёт ей характерный жёлтый цвет. 

В связи с небольшим расстоянием до звезды её радиус может быть измерен непосредственно, и такая попытка была сделана в 1972 году. Данные об этом измерении приведены в таблице:

Сейчас мы знаем, что радиус звезды должен быть , то есть измерение 1983 года было более адекватным, но недостаточно точным. Светимость звезды, равная  , типична для звезды спектрального класса G9. 

Звезда имеет поверхностную гравитацию, характерную для карлика  или , то есть на 32,5% больше, чем на Солнце (). Звёзды, имеющие планеты, имеют тенденцию иметь большую металличность по сравнению Солнцем, одгако HR 3384  имеет значение металличности — , то есть почти 43,6% от солнечного значения, что позволяет предположить, что звезда «пришла» из других областей Галактики, где было довольно мало металлов, и рождено в молекулярном облаке благодаря менее плотному звёздному населению и меньшему количеству сверхновых звёзд. У звезды была обнаружена поверхностная магнитная активность с периодическим циклом . HR 3384 была
исследована на предмет наличия остаточного диска или планет, но по состоянию на 2012 год ничего не было обнаружено.

Скорость вращения HR 3384 измеренная напрямую либо превосходит солнечную почти в 3,25 раз и равна  , что даёт период вращения звезды — 5,82 дня, либо равна , что даёт скорость вращения звезды равную . Однако поскольку звезда старше солнца, то второе значение ближе к реальному.  

Звезда довольно старая: её текущий возраст равен 5.7–. Также известно, что звёзды с массой  живут на главной последовательности порядка , то есть очень не скоро HR 3384 станет красным гигантом, а затем, сбросив внешние оболочки, станет белым карликом.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 20 световых лет от звезды HR 3384 (включены только: самая близкая звезда, самые яркие (<6,5m) и примечательные звёзды). Их спектральные классы приведены на фоне цвета этих классов (эти цвета взяты из названий спектральных типов и не соответствуют наблюдаемым цветам звёзд):

Рядом со звездой, на расстоянии 20 световых лет, есть ещё порядка 20 красных, оранжевых карликов и жёлтых карликов спектрального класса G, K и M, а также 3 белых карлика которые в список не попали.

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 Изображение HR 3384 на VizieR
 Изображение HD 72673 на Wikisky

Объекты HD и HDE
Объекты HIP